Бржези () — название нескольких населённых пунктов Чехии:
 Бржези (район Бржецлав)
 Бржези (район Ждяр-над-Сазавой)
 Бржези (район Прага-восток)
 Бржези (район Страконице)
 Бржези (район Усти-над-Лабем)